Aufbrechen bezeichnet
 den Versuch eines Pferdes, sich dem Reiter zu entziehen, siehe Aufbrechen (Reitkunst)
 das Aufschneiden der Bauchdecke und Entnehmen der Innereien eines erlegten Tieres nach der Jagd, siehe Aufbruch (Jagd)
 in der Logistik das Zerteilen einer Sammelladung in Einzelsendungen